Rozgrywki radzieckiej pierwszej grupy klasy A w sezonie 1967 były dwudziestymi dziewiątymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dziewiętnaście drużyn, w tym jedna, która awansowała z drugiej ligi – Zoria Ługańsk. Mistrzowski tytuł po raz trzeci wywalczyła drużyna Dynama Kijów. Królem strzelców ligi został Michaił Mustygin z Dynama Mińsk, który zdobył 19 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1967 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim